Ballia (district), een district van de Indiase staat Uttar Pradesh
 Ballia (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Ballia